Sonic X[lower-alpha 1] es un japonés anime la serie televisiva basada en Sonic la serie de videojuego del Erizo publicada por Sega. Producido por TMS Diversión y dirigido por Hajime Kamegaki, Sonic X inicialmente estuvo en cartelera cincuenta y dos episodios, retransmitidos por TV Tokyo del 6 de abril de 2003 al 28 de marzo de 2004. Un más lejano 26 aireado en regiones como los Estados Unidos, Canadá, Europa, y el Oriente Medio de 2005 a 2006. El espectáculo  americano localization y retransmitiendo estuvo manejado por 4Diversión de Niños—qué editado lo y música nueva creada—hasta que 2012, cuándo Saban las marcas obtuvieron los derechos a la serie, y en 2015 por Discotek Medios de comunicación.

La serie sigue un grupo de anthropomorphicos animales quién accidentalmente teleport de su planeta de casa a Tierra después de intentar para salvar uno de sus amigos de su Doctor de enemigo Eggman. Separado, Sonic el Erizo está salvado por un chico humano nombró Chris Thorndyke, quién le ayuda encontrar sus amigos mientras repetidamente forcejeo con Doctor Eggman y sus robots encima control de las Emeralds Chaos potentes, y deviniendo celebridades. La historia final arc ve el regreso de amigos con Chris a su mundo, donde  introducen espacio exterior con una criatura estilo planta nombró Cosmo y luchar un ejército de alienígenas llamó el Metarex.

Generalmente, los escritores criticaron su americanos localization y algunos caracteres, pero alabó su historia y estética. La serie era popular en los Estados Unidos y Francia, aunque menos tan en su Japón nativo. El espectáculo  merchandise incluyó un edutainment videojuego para el Leapster, un juego de tarjeta comercial, una serie de libro del cómic que presenta un original storyline, y varios juguetes y otros elementos. La frase "gotta go fast", el título de la canción de tema norteamericano del espectáculo, sobrevivido como Sonic catchphrase para sobre una década después de la liberación inicial del espectáculo.

Sonic, Colas y Amy Rose está intentando rescatar Cream elConejo y su mascota Chao Queso de Doctor Eggman, quién ha ya recuperó las siete Esmeraldas de Caos. Mientras intentando para destruir su base, uno de Eggman  robots inadvertently dispara una máquina que contiene las Esmeraldas, el cual activa la "técnica de Control" del Caos. Este teleports Sonic, Eggman (y sus robots), Colas, Amy, Crema, y Queso, así como Big el Gato (con su rana Froggy), Colorete el Murciélago, Knuckles el Equidna, y el Chaotix (una tripulación de detective que comprende Espio el Camaleón, Vector el Cocodrilo, y Charmy Abeja) a Tierra, la versión de universo paralelo de su mundo con humanos. Sonic está perseguido por policía, escapadas a la piscina de una mansión, y está rescatado por un chico de doce años nombró Chris Thorndyke, quién vive allí con su película-madre de estrella Lindsey, padre ejecutivo corporativo Nelson, abuelo de científico Echa, sirvienta y chef Ella, y butler Tanaka. Chris intenta esconder el anthropomorphic amigos de su familiares hasta que la crema accidentalmente les revela, pero ellos todos construyen arriba de una compenetración buena con Chris' familiar y con Chris' amigos Danny, Francis, y Helen.

Sónico y sus amigos todavía quieren casa de regreso, así que ellos repetidamente trifulca para las Esmeraldas con Doctor Eggman, sus ayudantes de robot—el hyperactive, que buscan atención Bokkun y el bumbling Bocoe y Decoe—y sus robots más grandes, armados. Eggman Planes para tomar sobre el mundo, cogiendo la atención del unnamed el presidente de la nación, tan Nudillos, Colorete, y agente federal Topaz trabajo para pararle. El otro anthropomorphic los residentes pronto unen la cruzada y, cuándo Eggman está derrotado,  son todos  saludados como héroes.

Series de televisión de TV Tokyo
TMS Entertainment
Anime y manga de ciencia ficción
Jetix
Series de anime basadas en videojuegos
Anime y manga de aventuras